Констанцин-Езёрна — польский топоним
 Констанцин-Езёрна (гмина)
 Констанцин-Езёрна (город)